Dodge Avenger (1970) – sedan klasy kompaktowej produkowany na rynek południowoafrykański w latach 1970–1979.
 Dodge Avenger (1994) – coupe klasy średniej produkowany na rynek północnoamerykański w latach 1994–2000.
 Dodge Avenger (2007) – sedan klasy średniej produkowany na rynek amerykański i europejski latach 2007–2014.